Osoby o tym nazwisku:
 Cirroc Lofton – amerykański aktor 
 Lewis Lofton – amerykański koszykarz